Le parsec est une unité de longueur utilisée en astronomie.
 Parsec est un jeu vidéo sorti sur ordinateur personnel TI-99/4A.
 En informatique, Parsec est un analyseur syntaxique en langage Haskell.
 PARSEC, un logiciel de cloud gaming.
 PARSEC est une association culturelle et scientifique pour la vulgarisation de l'Astronomie et de l'Espace sur la Côte d'Azur.